Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки 3 грудня 2009 року завершила ігрову кар'єру.У фіналі Олена Дементьєва перемогла Люціє Шафарову з рахунком 6–7(5), 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
Open GDF Suez, одиночний розряд